Taizi bezeichnet:

 Taizi (Zouping), Großgemeinde im Kreis Zouping, Provinz Shandong, Volksrepublik China
 Taizi (Chaoyang), Gemeinde im Kreis Chaoyang, Provinz Liaoning, Volksrepublik China
 Taizi (Huzhu), Gemeinde im Autonomen Kreis Huzhu, Provinz Qinghai, Volksrepublik China

Taizi ist der Name folgender Personen:

 Sherzaman Taizi (1931–2009), paschtunischer Schriftsteller und ehemaliger Mitarbeiter des pakistanischen Geheimdienstes
Siehe auch:
 San-Taizi-Techno-Tanz